Jim Crockett Sr. – imprenditore statunitense (1909-1973)
Jim Crockett Jr. – imprenditore statunitense (1944-)